Wytoka – osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Inowłódz.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

Bibliografia 
 TERYT

Inowłódz (gmina)